Final Fight peut faire référence à :

Final Fight, un jeu vidéo d'arcade ;
Final Fight, une série de jeux vidéo issue de ce même titre.